Плеяди — сім сестер у грецькій міфології
 Плеяди (астрономія) — зоряне скупчення в сузір'ї Тельця
 Плеяди (вулкани) — група вулканів в Антарктиді